Ondina pode ser:

Ondina - um ser da Mitologia
Ondina - um bairro da cidade de Salvador.

Desambiguação